Znamenskij 

 Ioann Pavlovič Znamenskij 
 Ivan Stepanovič Znamenskij 
 Pëtr Vasil'evič Znamenskij 
 Vasilij Potap'evič Znamenskij

Pagine correlate 

 Znamensk
 Znamensky Memorial – un meeting internazionali di atletica leggera
 Znamenskij rajon – toponimo di alcuni rajon della Russia